Дом Мунсё () — шведская королевская династия, получившая название по острову Мунсё на озере Меларен, где по преданию была могила Бьёрна Железнобокого, полулегендарного основателя рода.

История рода 
Основными источниками по истории династии являются исландские саги. Одна из них, «Сага о Хервёр», рассказывает о 10 поколениях династии Мунсё.

Традиция, закреплённая в исландских сагах, делает Бьёрна Железнобокого, основателя династии, сыном легендарного викинга Рагнара Лодброка (IX век). Таким образом, династия Мунсё связывается с династией Инглингов, представители которой, согласно «Саге об Инглингах», были конунгами в Старой Уппсале. Однако в современной шведской историографии только начиная с X века правители рассматриваются как исторические личности, так как достоверные подтверждения правлений первых конунгов отсутствуют.

Согласно «Саге о Хервёр», Бьёрн Железнобокий с братьями убил конунга Вестфольда Эйстейна и подчинил себе Швецию.

О правлении первых конунгов говорится очень мало. Их местопребыванием указывается Старая Упсала, из-за чего их иногда называют конунгами Упсалы. Легендарных конунгов упоминает также Адам Бременский.

Первым конунгом, о правлении которого существуют достоверные источники, является Олаф Шётконунг, после смерти которого Швецией управляли его сыновья. После смерти около 1060 года Эмунда Старого род Мунсё угас.

Генеалогия

См. также 
 Инглинги
 Полулегендарные короли Швеции

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Короли Швеции